Siegen ist die Bezeichnung für folgende geographische Orte:
 Siegen, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Siegen, Gemeinde im Unterelsass, siehe Siegen (Bas-Rhin)
 Kreis Siegen, ehemaliger Landkreis in Nordrhein-Westfalen

Siegen ist der Name folgender Personen:
 Arnold von Siegen (* um 1500; † 1579), Ratsherr und Bürgermeister in Köln
 Gottfried Siegen, deutscher Fußballspieler
 Ludwig von Siegen (1609–1680), Tiefdrucker und Künstler
 Ludwig Heupel-Siegen (1864–1945), deutscher Maler